Разгрузка — многозначное слово, которое может означать:

 Разгрузка — операция, заключающаяся в освобождении транспортного средства от груза;
 Разгрузка — короткая одежда с карманами, предмет экипировки военного, строителя, туриста;
 Разгрузка TCP — технология взаимодействия компьютера с другими элементами сети.

 См. также

 Разгрузочный период — один из этапов процедуры лечебного голодания.